Бинг — фамилия:
 
 Бинг, Джордж (1668—1733) — британский адмирал и государственный деятель.
 Бинг, Джулиан (1862—1935) — британский фельдмаршал (1932).
 Бинг, Дэйв (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист, предприниматель, в 2009—2013 годах мэр Детройта.
 Бинг, Зигфрид (1838—1905) — франко-германский коммерсант, стоявший у истоков стиля ар нуво.
 Бинг, Ильза (1899—1998) — немецкий и американский фотограф.
 Бинг, Рудольф (1902—1997) — оперный импресарио, рыцарь-командор Ордена Британской империи.
 Бинг, Томас (род. 1990) — немецкий лыжник.
 Бинг, Элизабет (1914—2015) — американский физиотерапевт, популяризатор метода Ламаза.
Вымышленные:
 Чендлер Бинг — персонаж американского сериала «Друзья».

См. также 
 Рефлекс Бинга — патологический рефлекс.
 Bing — поисковая система.